John Hughes (1797–1864) amerikai római katolikus érsek (New York)
 John Hughes (1942–) brit orvos, idegbiológus
 John Hughes (1943–2022) válogatott skót labdarúgó
 John Hughes (?–) brit motorversenyző
 John Hughes (1950–2009) amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer
 John Hughes (1964–) skót labdarúgó, edző